Покой — многозначное слово, который имеет следующие значения:
 Покой в психологии — состояние релаксации в контексте укрепляющей или реабилитационной функции.
 Покой в ботанике — физиологическое состояние растений, при котором у них резко снижаются скорость роста и интенсивность обмена веществ.
 Покой — старое кириллическое название буквы «П» (на рисунке).
 Покой (, ранее ) — посёлок в Опольском воеводстве Польши.
 Покой — в православной терминологии под пребыванием на покое подразумевается, что священнослужитель освобождён от обязанностей служения в определённом месте или на определённой должности (пребывает за штатом по болезни или в связи с достижением преклонного возраста).
 Покои (устар., регион.) — в архитектуре часть дома, предназначенная для жилья (в случае проживания в доме нескольких семей или обслуживающего персонала — часть дома, предназначенная для проживания хозяина дома и его семьи).
 Покой — роман турецкого писателя Ахмеда Танпынара, написанный в 1949 году.

См. также 
 Шанти (покой)
 Покуй (гмина)

Примечания